Capitol Hill steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Capitol Hill, Wohnviertel in Washington D.C.
 Capitol Hill (New Jersey)
 Capitol Hill (Oregon)
 Capitol Hill (Tennessee)
 Capitol Hill (Oklahoma City), Stadtteil von Oklahoma City, Oklahoma
 Capitol Hill (Seattle), Stadtteil von Seattle, Washington

Orte in Kanada:
 Capitol Hill (Burnaby), Stadtteil von Burnaby, British Columbia
 Capitol Hill (Calgary), Stadtteil von Calgary, Alberta

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Capitol Hill (Arkansas)	
 Capitol Hill (Maine)	
 Capitol Hill (Hügel, Tennessee)	
 Capitol Hill (Washington, D.C.), siehe Capitol Hill	
 Capitol Hill (Wyoming)	

Sonstiges:
 Capitol Hill, Alternativbezeichnung des Kapital Hill, eines Bergs in Bangladesch